

Плуси  — село в гміні Ксенжполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Плуси  — село в гміні Жечнюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Плуси  — село в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства